Calle 7 Panamá es un programa de televisión, el cuarto adaptado del programa chileno Calle 7. Emitido por Telemetro, conducido por Marco Oses, Daniel Domínguez (presentadores de campo) y Denisse Becerra (en línea a través de la pantalla de "Medcom Go" bajo en nombre "Calle 7 Inside") en donde un grupo de jóvenes divididos en dos equipos (rojo y amarillo) deben participar en distintas pruebas con el fin ganar el día para nominar a sus rivales con el objetivo de enviarlos a la banca (color azul). Al final de cada temporada los equipos se desintegran y todos compiten individualmente (color verde) para eliminar definitivamente a sus contrincantes. Los dos mejores competidores de cada género van a una gran final en donde los 2 campeones (masculino, femenino) ganan siete mil dólares.

Primera Temporada 
La primera temporada de Calle 7 Panamá, -La competencia es de verdad- comenzó el lunes 13 de octubre de 2014 en donde comenzaron las competencias, sin embargo, el día 1 de octubre fueron presentados los competidores.​El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

Los campeones de esta temporada fueron Sara Rivera (Equipo Amarillo) y Daniel Domínguez (Equipo Rojo)

Segunda Temporada 
La segunda temporada de Calle 7 Panamá, -La competencia es de verdad- comenzó el lunes 2 de febrero de 2015 en donde fueron presentados los competidores.​El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona el programa.

Los campeones de esta temporada fueron Mónica Lee (Equipo Amarillo) y Daniel Domínguez (Equipo Rojo), este último convirtiéndose en el primer "Bicampeón de Calle 7 en Panamá".

Tercera Temporada 
La tercera temporada de Calle 7 Panamá, -La competencia es de verdad- comenzó el lunes 1 de junio de 2015 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona el programa.

Los Campeones de esta temporada fueron Yoani Ben y Daniel Domínguez (ambos del Equipo Rojo) este último consagrándose "Tricampeón de Calle 7 Panamá".

Cuarta Temporada 
La cuarta temporada de Calle 7 Panamá, -La competencia es de verdad- comenzó el jueves 8 de octubre de 2015 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona la competencia.

Los campeones de esta temporada fueron Denisse Becerra y Enrique Siu ambos del Equipo Rojo.

Quinta temporada (Determination Race) 
La quinta temporada de Calle 7 Panamá, cuyo lema es "La competencia es de verdad", comenzó el lunes 15 de febrero de 2016 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona la competencia.

Los campeones de esta temporada fueron Lissette Jurado (Equipo Rojo) y Alejandro Castroverde (primer campeón masculino del Equipo Amarillo).

Sexta temporada (Salvaje) 
La sexta temporada de Calle 7 Panamá, -La competencia es de verdad- comenzó el viernes 27 de mayo de 2016 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona la competencia.

Los campeones de esta temporada fueron Denisse Becerra consagrándose como la primera "Bicampeona" y Mario Fonseca (ambos del Equipo Rojo)..

Séptima temporada (Campeones) 
La séptima temporada de Calle 7 Panamá, con el lema La competencia es de verdad, comenzó el viernes 23 de septiembre del 2016 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona la competencia.

Los campeones de esta temporada fueron Yoani Ben del Equipo Amarillo y Mario Fonseca del Equipo Rojo. Ambos se consagraron "Bicampeones".

Octava temporada (Verano) 
Calle 7 Panamá, -La competencia es de verdad- comenzó el viernes 30 de enero del 2017 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de la competencia consiste en que todos los días los equipos rojo y amarillo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200, 300 puntos y de esta manera se da a conocer quien es el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tiene automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se da a conocer los cinco nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien abandona la competencia.

Los campeones de esta temporada fueron Sara Rivera consagrándose "Bicampeona" y Daniel Domínguez consagrándose "Tetracampeón". Se emula la primera temporada, pero en esta ocasión ambos campeones pertenecen al Equipo Rojo.

Versión VIP  
Debido al éxito de Calle 7 Panamá, se realiza una versión con famosos, por el cual lleva el nombre VIP.

Primera temporada: VIP 2015  
La primera temporada de la versión VIP de Calle 7 Panamá, inició el 12 de agosto de 2015, presentado por Ramiro Hernández y Miguel Ángel Remón presentando a los nuevos participantes famosos que van a competir en esta temporada por un premio para una fundación de beneficencia. El sistema de competencia consistía en que se enfrentaban los equipos rojo y amarillo en tres pruebas en las cuales el equipo perdedor de cada una, tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los tres nominados de la jornada para el voto de eliminación en donde se ve quien dejara el programa por decisión del público.

Los campeones de esta temporada fueron Marco Oses y Doralis Mela (Sandra Sandoval) (Doralis regresó de la banca por Sandra debido a una lesión, por lo que el premio se dividió a las fundaciones que representaban cada una).

Segunda temporada: VIP 2016  
La segunda temporada de la versión VIP de Calle 7 Panamá, inició el 15 de marzo de 2016 presentando a los nuevos participantes famosos que van a competir en esta temporada por un premio para una fundación de beneficencia. El sistema de competencia consistía en que se enfrentaban los equipos rojo y amarillo en tres pruebas en las cuales el equipo perdedor de cada una, tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los tres nominados de la jornada para el voto de eliminación en donde se ve quien dejara el programa por decisión del público.

Los campeones de esta temporada fueron Marco Oses (convirtiéndose en bicampeón) y Liza Hernández.

Versión Kids  
Debido al éxito de Calle 7 Panamá, se realiza una versión con niños, por el cual lleva el nombre Kids.

Primera temporada: Kids 2016  
La primera temporada de la versión Kids de Calle 7 Panamá, inició el 11 de enero de 2016 presentando a los nuevos participantes (niños y niñas) que van a competir en esta temporada por un premio. El sistema de competencia consistía en que se enfrentaban los equipos rojo y amarillo en tres pruebas y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador de cada prueba. Por otro lado el equipo perdedor de cada una de las pruebas tenía automáticamente a dos de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la jornada para la eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

Los campeones de esta temporada fueron Jorge Jaén y Arlette Chan.

Segunda temporada: Kids 2017  
La segunda temporada de la versión Kids de Calle 7 Panamá, inició el 31 de enero de 2017 presentando a los nuevos participantes (niños y niñas) que van a competir en esta temporada por un premio. El sistema de competencia consistía en que se enfrentaban los equipos rojo y amarillo en tres pruebas y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador de cada prueba. Por otro lado el equipo perdedor de cada una de las pruebas tenía automáticamente a dos de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la jornada para la eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

Versión Teens  
Debido al éxito de Calle 7 Panamá, se realiza una versión con adolescentes, por el cual lleva el nombre Teens.

Primera temporada: Teens 2016  
La primera temporada de la versión Teens de Calle 7 Panamá, inició el 15 de febrero de 2016 presentando a los nuevos participantes (hombres y mujeres) que van a competir en esta temporada por un premio. El sistema de competencia consistía en que se enfrentaban los equipos rojo y amarillo en tres pruebas y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador de cada prueba. Por otro lado el equipo perdedor de cada una de las pruebas tenía automáticamente a dos de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la jornada para la eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

Los campeones de esta temporada fueron Eimar Nodier y Nasilka Rosario.

Calle7 dual  
Calle7 dual era el programa satélite de Calle 7 Panamá emitido de manera virtual a través de la web de Telemetro desde las 3:25 p.m (15h25) Comenzó sus transmisiones el 13 de octubre de 2014 siendo presentado oficialmente a todo Panamá en vivo por Calle 7 el 1 de octubre, convirtiéndose así en el primer programa en emitir de manera dual y en vivo (mediante televisión e Internet) de televisión en Panamá. El programa era conducido por Annette Mirabal y Alexis Zuleta.

A partir del 2018, desde el lanzamiento de la plataforma digital de MEDCOM (Telemetro), la misma llamada Medcom Go , se crea un programa satélite de Calle 7 Panamá llamado Calle 7 Indside, el mismo se transmite desde las 4:00 p.m - 6:00p.m (16hrs -18hrs), la transmisión del programa (Calle 7 Indside) se da cada vez que el programa en vivo (Calle 7 Panamá) sale del aire por cortes comerciales. Su conductora es Denisse Becerra (ex-competidora y Bicampeona de Calle 7 Panamá). En Calle 7 Indside se podrá apreciar lo que pasa backstage, comentarios de los competidores luego de las pruebas o luego de cualquier situación, entre otras cosas.

Véase también 
 Calle 7
 Calle 7 (álbum)
 Calle 7 Ecuador
 Calle 7 Honduras
 Calle 7 Perú
 Calle 7 Bolivia
 Calle 7 El Salvador
 Calle 7 Paraguay

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 
 
 
 
 
 BigoTV

Calle 7
Programas de televisión de Panamá
Programas de televisión iniciados en 2014